Laprell ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Laprell (1950–2021), deutsche Skirennläuferin
 Maximilian Laprell (* 1983), deutscher Schauspieler